Tangen (Innlandet), een plaats in gemeente Stange in de Noorse provincie Innlandet
 Tangen (Rogaland), een plaats in de Noorse provincie Rogaland
 Tangen (Viken), een plaats in de gemeente Drammen in de Noorse provincie Viken
Onderdistrict in Indonesië
 Tangen (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sragen in de Indonesische provincie Midden-Java